Lex Optima, llei de l'antiga Roma de data desconeguda, que donava imperium absolut al dictador romà
 Optima (càmera), família de càmeres de 35mm fabricades per Agfa a partir de la dècada de 1960
 Optima (lletra tipogràfica), mena de lletra creada el 1952 pel dissenyador Hermann Zapf per a la foneria Stempel (Frankfurt) i també distribuïda per Linotype